Citroën Jumper I, Peugeot Boxer I и Fiat Ducato II — серия малотоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся компаниями Citroen, Peugeot и Fiat с 1994 по 2006 год. Вытеснены с конвейера автомобилями Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II, Fiat Ducato III, Ram ProMaster и Opel Movano C.

История 
Автомобили Citroën Jumper I, Peugeot Boxer I и Fiat Ducato II впервые были представлены в начале 1994 года. В 1995 году автомобили получили премию Van of the Year.

Полная масса Fiat Ducato II, Citroën Jumper I и Peugeot Boxer I варьируется от 2,7 до 3,5 тонн. Автомобили Fiat Ducato оснащались дизельными двигателями внутреннего сгорания серии Fiat Powertrain Technologies объёмом 2,5 литров. В начале 1998 года объём двигателей был увеличен до 2,8 литров.

В 2000 году в моторную гамму были добавлены бензиновые двигатели внутреннего сгорания. В феврале 2002 года автомобили прошли рестайлинг. 15 декабря 2005 года был произведён трёхмиллионный автомобиль.

Также автомобили производились в Польше с 1996 года, в Турции с 2000 года, в Бразилии с 2002 года и в России с апреля 2008 года. Производство завершилось в декабре 2016 года.

Двигатели

Галерея

Интересные факты 
С 2009 по 2017 год автомобили Fiat Ducato II эксплуатировались в Москве. Это были первые маломестные автобусы компании «Мосгортранс», до этого маршрутные такси обслуживались компанией «Автолайн».

Примечания 

Jumper I
Boxer I
Ducato II